Манешти има више значења:

 Манешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Манешти (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Манешти (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Манешти (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији
 Општина Манешти (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији